

Персоналії 

П'єдра () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Антон Арієта-Араунабенья П'єдра — іспанський футболіст
 Антон Арієта-Араунабенья П'єдра — іспанський футболіст
 Карлос Мануель П'єдра — тимчасовий президент Куби

Топоніми 

 П'єдра — переписна місцевість у США, в окрузі Гінсдейл штату Колорадо.